Линвуд има више значења:
 Линвуд (Њујорк)
 Линвуд (Пенсилванија)
 Линвуд (Њу Џерзи)
 Линвуд (Вашингтон)
 Линвуд (Калифорнија)
 Линвуд (Илиноис)
 Линвуд (Канзас)
 Линвуд (Небраска)